Die Abkürzung PPW bezeichnet:

 Papa Westray, einen Flughafen in Großbritannien (IATA-Code)
 den Positiven prädiktiven Wert, die Sicherheit einer statistischen Vorhersage
 den Pentosephosphatweg, einen zellulären Stoffwechselvorgang 
 Philosophie, Politik und Wirtschaft, einen Studiengang der LMU München und einiger Universitäten im angelsächsischen Raum
 Prawila Polsowanij Wagonami, ein Abkommen von Eisenbahnverkehrsunternehmen aus Osteuropa und Asien über die Austauschbarkeit von Güterwagen

PPW